Football Club Ararat (armensk: Ֆուտբոլային Ակումբ Արարատ Երևան) er en armensk fodboldklub fra Jerevan, der blev dannet den 1935.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 27. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger  
 Klubbens officielle hjemmside  
 FK Ararat  på Soccerway

Fodboldklubber i Armenien
Jerevan